Пара Динара Сафина / Елена Веснина — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лиза Реймонд и Саманта Стосур — не защищали свой титул, но американка принимала участие в турнире (в паре с Марией Кириленко), но проиграла уже на старте.

Посев 

 Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Второй раунд)
 Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Четвертьфинал)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Финал)
 Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Жисела Дулко /  Шахар Пеер ''(Второй раунд, отказ)
 Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь ''(Первый раунд)
 Бетани Маттек /  Саня Мирза ''(Полуфинал)
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2008